Ишиас (от  [исхиас], бёдра) — боли в пояснично-крестцовой области, могут быть вызваны:

 Воспаление седалищного нерва.
 Поясной радикулит.
 Остеохондроз позвоночника.
 Синдром грушевидной мышцы.

Иногда провоцируется запорами из-за недостатка свежей зелёной травы в рационе.